Клаудия Бассольс (; род. , Барселона) — испанская актриса.

Биография 
Клаудия Бассольс родилась 3 октября 1979 года в Барселоне, Испания. В 1997 году окончила американскую школу в Барселоне. Училась на театральном факультете консерватории Барселоны.

Её актёрский дебют состоялся в 2006 году. В 2010 году была признана самой сексуальной женщиной Испании по версии журнала «Esquire». В 2012 году снялась в сериале «Роб» и фильме «Узник». Бассолс также снялась вместе с Жан-Клодом Ван Даммом в его втором режиссёрском проекте «Френчи».

Фильмография

Примечания

Ссылки